Pandi kan syfta på:

Colombia 

 Pandi (kommun), Cundinamarca, 
 Pandi (ort), Cundinamarca,

Filippinerna 

 Pandi – kommunhuvudort, Centrala Luzon, Province of Bulacan, 
 Pandi (kommun), Centrala Luzon, Province of Bulacan, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar